Эйшихик — несколько географических объектов на территории Юкон в Канаде
 Эйшихик (Aishihik) — практически необитаемое индейское поселение в Юконе, Канада.
 Эйшихик (англ. Aishihik Lake) — озеро в Юконе, Канада.
 Эйшихик (Aishihik River) — река в Юконе, Канада.

См. также 
 Шампейн и Эйшихик — объединение двух индейских общин в Юконе, Канада.